Jan Dommering (voetballer) (1913-1997) : Nederlands voetballer
 Jan Dommering (biljarter) (1882-1958) : Nederlands biljarter